«Kiss + Swallow» — дебютний студійний альбом проекту «IAMX», випущений влітку 2004 року, французьким лейблом «Recall».

Композиції 
 Всі пісні написані Крісом Корнером.
 «IAMX» — 0:14
 «Kiss and Swallow» — 5:15
 «Sailor» — 5:12
 «Naked But Safe» — 5:23
 «Simple Girl» — 4:41
 «Mercy» — 6:02
 «Your Joy Is My Low» — 5:20
 «I Like Pretending» — 5:16
 «You Stick It in Me» — 4:19
 «Skin Vision» — 5:11
 «Missile» — 3:35
 «White Suburb Impressionism» — 5:05
 «Heatwave» — 5:11

Бонуси з перевидання 
<li>«i-polaroids» — 3:55
<li>«Kiss and Swallow (Moonbootica Remix)» — 6:09
<li>«Missile» (відео) — 3:39

Дебютні альбоми 2004
Альбоми IAMX